Dit is een pagina met diverse statistieken van voetbalclub FC Barcelona uit het seizoen 2005/06.

Spelerskern

  = Aanvoerder

Technische staf

Resultaten
Een overzicht van de competities waaraan Barcelona in het seizoen 2005-2006 deelnam.

Uitrustingen
Sportmerk: Nike

Transfers

Aangetrokken

Vertrokken

Spelerstatistieken 
 PD = Primera División 
 CdR = Copa del Rey
 SCE = Supercopa de España
 CdC = Copa de Catalunya
 CL = UEFA Champions League

Aantal wedstrijden

Topscorers

Afbeeldingen

FC Barcelona naar seizoen
Barcelona